Avital peut faire référence à :
 Avi Avital (né en 1978, joueur de mandoline et compositeur israélien.
 Colette Avital (née en 1940), femme politique israélienne.
 Mili Avital (née en 1972), actrice et mannequin israélienne.
 Omer Avital (né en 1971), contrebassiste et compositeur de jazz israélo-américain.
 Yuval Avital, guitariste et compositeur.

Voir aussi 
 
 Avital Ronell (née en 1952), philosophe et critique littéraire américaine.
Patronyme juif